Швецов, Сергей Александрович (1903—1969) — советский поэт-сатирик, военный корреспондент.
 Швецов, Сергей Александрович (род. 1960) — советский футболист.
 Швецов, Сергей Анатольевич (род. 1970) — российский экономист, банкир; директор Департамента операций на финансовых рынках Банка России (2003—2011), первый заместитель председателя Банка России.
 Швецов, Сергей Порфирьевич (1858—1930) — экономист, этнограф, общественный деятель, революционер-марксист.